Jef peut désigner :
 Jef, un dessinateur de bande dessinée français ;
 Jef, une émission de télévision pour la jeunesse ;
 Jef, une chanson de Jacques Brel.
Jef est également, en français, un diminutif du prénom Jean-François.
Homonymie